ANKRD50 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 4-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 429 амінокислот, а молекулярна маса — 155 859.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки